Fleischmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Albert Fleischmann (1862–1942), tysk zoolog
Alfons Fleischmann (1907–1998), tysk teolog
Aloys Fleischmann (1910–1992) kompositör av klassisk musik

Benjamin Fleischmann (1913–1941), sovjetisk kompositör

 Chuck Fleischmann (född 1962), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Tennessee

Friedrich Fleischmann (1766–1798), kompositör av klassisk musik 

Heiner Fleischmann, motorcykelförare, Europamästare 1939
Herbert Fleischmann (1925–1984), skådespelare och röstdubbare

 Jan Fleischmann (1885–1939), tjeckoslovakisk ishockeyspelare

 Karl Fleischmann, Konsistorialdirektör, från 1921 kyrkoledare

 Martin Fleischmann (1927–2012), kemist
 Miloslav Fleischmann (1886–1955), tjeckoslovakisk ishockeyspelare
 Monika Fleischmann konstnär (Interacive Art, se Prix Ars Electronica)
Peter Fleischmann (1937–2021), tysk filmregissör
 Tomáš Fleischmann (född 1984), tjeckisk ishockeyspelare
 Trude Fleischmann (1895–1990), österrikisk-amerikansk fotograf

Wilhelm Fleischmann (1837–1920), tysk agronom

Se även 
 Fleisch, Fleischl
 Flesch
 Fleischer
 Fleischhacker
 Fleischhauer

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken